Die Australian Goldfields Open 2013 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 8. bis zum 14. Juli 2013 im Bendigo Stadium in Bendigo (Australien) ausgetragen wurde.

Titelverteidiger Barry Hawkins schied im Achtelfinale mit 4:5 gegen Tom Ford aus.

Im Finale setzte sich Marco Fu mit 9:6 gegen Neil Robertson durch. Fu gewann damit sein zweites Ranglistenturnier.

Turnierkommentar 
Michael White stand in seiner Qualifikationspartie gegen Nigel Bond kurz vor einem Maximum Break, als er nach 140 Punkten die abschließende Schwarze verschoss. Nach Mark Selby, Ken Doherty, Barry Pinches und Robin Hull ist er der fünfte Spieler, dem dieses Missgeschick bei einem Profiturnier passiert ist.

Nach seinem Mannschaftssieg und der Silbermedaille im Einzelwettbewerb bei den 4. Asian Indoor & Martial Arts Games 2013 im koreanischen Incheon zwei Tage zuvor trat der chinesische Spitzenspieler Ding Junhui aufgrund von Passproblemen in der Finalrunde nicht an. Damit kam Rory McLeod mit einem Freiticket in die zweite Runde.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verloren hatten, erhielten nur die halbe Punktzahl (Zahl in Klammern).

Wildcard-Runde 
Die Begegnungen der Wildcard-Runde fanden am 8. Juli 2013 in Bendigo statt.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2013 in The Capital Venue in Gloucester (England) ausgetragen.

In der Begegnung Barry Pinches gegen Simon Bedford wurde mit einer Spielzeit von fast siebeneinhalb Stunden ein neuer Rekord für die längste Spieldauer eines professionellen Snookerspiels im Modus Best of 9 Frames aufgestellt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Quellen

Weblinks 
 2013 Australian Goldfields Open – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.

2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Bendigo